Tonka může znamenat:
 Tonkové boby – koření
 Tonka Šibenice – jeden z prvních českých zvukových filmů
 přezdívka Paula Chapmana, velšského kytaristy
 domácká verze křestního jména Antonie
značka autíček na hraní z USA